Sittenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Sittenbach (Odelzhausen), Pfarrdorf der Gemeinde Odelzhausen im Landkreis Dachau, Bayern

Gewässer:
 Sittenbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz bei Altensittenbach, Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Sittenbach (Regnitz), rechter Zufluss über einen Baggersee der dort im Main-Donau-Kanal fließenden Regnitz bei Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Altensittenbach, Stadtteil und Dorf von Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land, Bayern 
 Kirchensittenbach, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Steinensittenbach, Dorf von Kirchensittenbach